Niemcy:
 Kuchen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Göppingen

Osoby:
 Josef Kuchen – niemiecki malarz
 Wilhelm Kuchen – niemiecki chemik